Hare se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Laura Hare
 S.R. Hare